Rautavaara oder Rautawaara bezeichnet: 
 Rautavaara, eine Gemeinde in Finnland

Rautavaara ist der Familienname folgender Personen:
 Einojuhani Rautavaara (1928–2016), finnischer Komponist
 Tapio Rautavaara (1915–1979), finnischer Sportler, Musiker und Schauspieler
 Aulikki Rautawaara (1906–1990), finnische Sopranistin